Un  est une variété de serpents d'Asie très venimeux de couleur blanche.
 Le Serpent blanc () est un conte de fée publié dans Contes de l'enfance et du foyer des frères Grimm, dans les années 1810.
 La légende du serpent blanc () est une légende chinoise populaire, écrite de 1627.
 Le Serpent blanc () est un film d'animation japonais de 1958, inspiré de la légende chinoise.
 Le Sorcier et le Serpent blanc] () est un films d'arts martiaux Hong-kongais de 2011, inspiré de la légende chinoise.